L'Habitatge al carrer Banys Nous, 1 és una obra barroca de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges del carrer Banys Nous 1 està ubicat al districte de Ciutat Vella, en un xamfrà amb el carrer Boqueria. Es tracta d'un immoble entre mitgeres consistent en una casa de pisos de funció residencial, amb cinc plantes i uns baixos comercials. La primera planta, d'una alçada molt elevada, dona a pas als altres pisos, que són d'alçada menor i homogènia entre elles. Els seus trets arquitectònics són modestos a nivell estructural. La façana del carrer Banys Nous compta amb un seguit de balcons estrets de forja molt senzilla en tots els seus finestrals, mentre que a la banda del carrer Boqueria, es detecten els balcons a banda i banda d'un doble filera de finestres més petites, que s'han de correspondre amb l'escala de l'immoble. El tret més remarcable d'aquest edifici és la presència dels esgrafiats de motius florals combinats amb garlandes de coloració blanquinosa que cobreixen la totalitat de les dues façanes, sobre un fons general de color de tendència rosàcia. Aquests, d'estil Lluís XV, foren projectats per l'escenògraf i pintor Francesc Soler i Rovirosa durant el darrer terç del . Originalment, l'edifici comptava amb d'altres esgrafiats corresponents amb el moment de fundació de l'edifici, de 1716. Aquesta data es troba a la llinda dels dos balcons més propers a la cantonada de l'edifici. Malauradament desconeixem la naturalesa i extensió dels anteriors esgrafiats.

Des de l'exterior, l'estat de conservació de l'edifici és bo tot i la manca de conservació que es detecta a les façanes, no pas per despreniments o humitats, sinó degut a la brutícia. Tampoc es detecten variacions substancials en l'estructura general de l'edifici ni en les façanes. La planta baixa, d'ús comercial, sí es troba afectada pels diferents usos que es dona de l'espai, que ha modificat parcialment la seva fisonomia.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Barri Gòtic
Edificis del barri Gòtic
Edificis amb esgrafiats de Barcelona